Słupscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Słupscy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki
 Słupscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Słupscy herbu Pałuka – polski ród szlachecki
 Słupscy herbu Topór – polski ród szlachecki